Prothero ist der Familienname folgender Personen:

 Donald R. Prothero (* 1954), US-amerikanischer Paläontologe
 George Walter Prothero (1848–1922), britischer Historiker
 Rowland Prothero, 1. Baron Ernle (1851–1937), britischer Politiker
 R. Mansell Prothero (1924–2013), britischer Geograph